Det finns flera personer med namnet Leif Larsson:

 Leif Larsson (fotbollsspelare) (1921–1975), svensk fotbollsspelare och skyttekung i Allsvenskan 1943/1944.
 Leif Larsson (skytt) (1928–2002), svensk sportskytt som deltog vid OS 1960, 1964 och 1968.
 Leif Larsson (författare) (född 1939), svensk poet och novellförfattare
 Leif Larsson (kartingförare) (1944–2006), även kallad Leif "Putt" Larsson, svensk kartingförare som vann VM 1976.
 Leif Larsson (musiker), svensk musiker i Black Ingvars.